Il Colline Lucchesi Merlot riserva è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Lucca.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino, con tendenza al granato se invecchiato
odore: caratteristico, gradevole
sapore: pieno e asciutto

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Lucca
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Merlot